Briel, une paroisse flamande dans la commune de Buggenhout et dans la section de Baesrode de la ville de Termonde
 Brielle, une commune néerlandaise